Das Herreneinzel der Panamerikanischen Spiele 1987 war ein Tenniswettbewerb in Indianapolis.

Austragungsmodus 
Die 43 Teilnehmer wurden zunächst auf elf Vorrundengruppen zu je vier oder drei Spielern verteilt, in denen jeder gegen jeden spielte. Die jeweils beiden Gruppenersten rückten in die Hauptrunde vor, in der dann im K.-o.-System gespielt wurde. Dabei gab es die Einschränkung, dass im Gegensatz zur Vorrunde, an der bis zu drei Spieler pro Land teilnehmen konnten, für die Hauptrunde nur noch zwei Teilnehmer pro Land spielberechtigt waren. Für einen solchen dritten Spieler rückte dann ein Spieler aus derselben Vorrundengruppe nach.

Vorrunde 
Vorbemerkung: Da es für die Ergebnisse keine offizielle Quelle gibt, ist die Reihenfolge der Gruppen und deren Bezeichnungsweise unbekannt. Als Arbeitsgrundlage verwenden wir arabische Ziffern und richten die Gruppen nach der Reihenfolge der im Indianapolis Star angegebenen Ansetzungen des ersten Spieltags aus.

Gruppe 1

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 2

Ergebnisse

Tabelle 

Bemerkung: Der eigentlich für die Hauptrunde qualifizierte und dort schon ausgeloste Brasilianer Nelson Aerts wurde auf Betreiben des Verbandes seines Gegners aus Costa Rica wegen Verstoßes gegen die Amateurbestimmungen der Panamerikanischen Sportorganisation (ODEPA) vom Turnier ausgeschlossen. An seine Stelle rückte der viertplatzierte Michael Wight, da der drittplatzierte Fabio Sical aus Guatemala als dritter Spieler seines Landes in der Hauptrunde nicht spielberechtigt war.

Gruppe 3

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 4

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 5

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 6

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 7

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 8

Ergebnisse

Tabelle 

Bemerkung: Der Mexikaner Gilberto Cicero durfte als dritter Spieler seines Landes nicht an der Hauptrunde teilnehmen. Für ihn rückte Edward Musa nach.

Gruppe 9

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 10

Ergebnisse

Tabelle

Gruppe 11

Ergebnisse

Tabelle

Hauptrunde

Setzliste

Ergebnisse

Quelle 
 Zeitgenössische Zeitungsmeldungen, insbesondere des Indianapolis Star, als OCR-Dateien auf den Plattformen https://www.newspapers.com/ und https://www.newapaperarchives.com/

Einzelnachweise und Anmerkungen 

Tennisturnier 1987
1987 Herreneinzel
Tennisturnier in Indianapolis